Loriol kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Loriol-sur-Drôme, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Loriol-du-Comtat, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur,